Geografie van Italië
Montone (gemeente), gemeente in Perugia (UMB)
Montone (rivier), rivier in Emilia-Romagna